Edward Moore (1712-1757) – angielski dramaturg
 Edward Mott Moore (1814-1902) – amerykański chirurg
 Edward H. Moore (1871-1950) – amerykański polityk
 Edward Moore (1897-1968) – amerykański wioślarz, złoty medalista olimpijski
 Edward F. Moore (1925-2003) – amerykański matematyk
 Edward Moore „Ted” Kennedy – amerykański polityk

Zobacz też